Пе́нні  () — англомовне особове жіноче ім'я або нік.

Відомі носії:

 Пенні Веттен (; 1958) — австралійський кліматолог.
 Пенні Відмор () — вигадана героїня телесеріалу «Загублені».
 Пенні Гардевей (; 1971) — американський професійний баскетболіст.
 Пенні Джонсон Джеральд — (; 1961) — американська акторка.
 Пенні Кумс (; 1989) — британська фігуристка, що виступає у танцях на льоду.
 Пенні Маршалл — (; 1942) — американська акторка, кінорежисер, продюсер.
 Пенні Олексяк (; 2000) — канадська плавчиня, олімпійська чемпіонка (2016).
 Пенні Пакс (;  1989) — американська порноакторка і модель.
 Пенні Пріцкер (; 1959) — американська бізнес-леді, громадська діячка і філантроп, 38-ий міністр торгівлі США (з 2013 до 2017).
  — (; 1940) — американська акторка.
 Пенні Флейм (; уроджена — Дженніфер Кетчем, ;  1983) — американська модель і порноакторка.

Жіночі імена
Англійські імена